A154 (Frankrijk)
A154 (Rusland)